Budin je lahko:

 Budin, priimek v Sloveniji
 Budin, potok ob vznožju Pokljuke